Franz Pruner (1808-1882), médecin, ophtalmologiste et anthropologue bavarois.
 Josué Pruner (1881-1943), rabbin français, d'origine polonaise, Grand rabbin de Nice, déporté à Auschwitz.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif